Кентон — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кентон, Стэн
 Кентон, Эрл

Топоним 
 Кентон — округ штата Кентукки, США.